

Елкінс — місто, штат Арканзас
 Елкінс — місто, штат Західна Вірджинія